Турга́й () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Тургайского сельского округа. Код КАТО — 114659100.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 280 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,2°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 410 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: станция Тургай — на юго-западе, Нижний Торгай — на северо-западе.

Через село проходит автодорога областного значения — Р-6 «Макинск — Аксу — Торгай», западнее — железная дорога «Заозёрное — Ерейментау».

История 
14 декабря 1940 года Тургай получил статус рабочего посёлка.

Население 
В 1989 году население села составляло 2060 человек (из них казахи — 51 %, русские — 25 %).

В 1999 году население села составляло 1597 человек (747 мужчин и 850 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 1224 человека (624 мужчины и 600 женщин).

Известные уроженцы, жители 

Абдуллина, Мануар Асеткызы  актриса, заслуженная артистка Казахстана (1955).

Улицы 

 ул. Адилет
 ул. Акбулак
 ул. Александра Германа
 ул. Бейбитшилик
 ул. Доненколь
 ул. им. Альжанова Капеза
 ул. им. Жанибекова Курмаша
 ул. Мадениет
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Темиржолшылар
 ул. Юрия Гагарина

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района